rugby (balspel), een balsport in diverse vormen:
Rugby Union
Rugby League
Rugby Sevens
Quad Rugby, een rolstoelsport voor mensen met een hoge dwarslaesie.
Rugby (district), een district in het Engelse graafschap Warwickshire
Rugby (Engeland), een stad in het Engelse graafschap Warwickshire 
Rugby School, een van de oudste kostscholen in Engeland in de stad Rugby
Rugby (North Dakota), een stad in de Verenigde Staten
Rugby (Tennessee), een stad in de Verenigde Staten